Le terme Snigole peut se référer à:

Personnes
Snigole, un prénom rare.

Toponymes
Rivière Snigole, un affluent de la rivière Malbaie coulant dans la zec du Lac-au-Sable, dans le territoire non organisé du Mont-Élie, dans Clermont, et dans la MRC de Charlevoix-Est, au Québec, au Canada.
Chemin Snigole, Clermont, au Québec, au Canada.
Chute de la rivière Snigole, chutes de la rivière Snigole dans Clermont, au Québec, au Canada.